Katzwinkel (Eifel), een plaats in het Duitse district Daun, Rijnland-Palts
Katzwinkel (Sieg), een plaats in het Duitse district Altenkirchen, Rijnland-Palts